Seznam poslancev 8. državnega zbora Republike Slovenije, izvoljeni 3. junija 2018.

Poslanci

Viri 

08